Moskva – traslitterazione di Москва, nome russo per la città di Mosca.

Navi 
Cinque unità della Marina militare sovietica e della Marina militare federale russa hanno portato il nome di Moskva:

Moskva – cacciatorpediniere della classe Leningrad, varato nel 1934 e affondato nel 1941
Moskva – rompighiaccio varato nel 1959 e radiato nel 1992
Moskva – incrociatore portaelicotteri della classe Moskva, varato nel 1965 e radiato nel 1996
Moskva – incrociatore lanciamissili della classe Slava, varato nel 1979 come Slava, rinominato nel 2000 e affondato durante il conflitto russo-ucraino del 2022
Moskva – rompighiaccio varato nel 2007 e ancora in servizio attivo

Altro 
Moskva – nome russo per il fiume Moscova
Moskva – album del gruppo pop russo Glukoza
787 Moskva – asteroide della fascia principale
Moskva – stazione della metropolitana di Almaty